Steklow ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Michailowitsch Steklow (1873–1941), russischer Revolutionär, Journalist und Historiker
 Wladimir Andrejewitsch Steklow (1864–1926), russischer Mathematiker

Siehe auch:
 Steklow-Institut für Mathematik
 Steklov